Hohenheim steht für:

 Hohenheim (Stuttgart), Stadtteil von Stuttgart

Hohenheim ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska von Hohenheim (1748–1811), Reichsgräfin und Herzogin von Württemberg
 Georg Bombast von Hohenheim († 1566), Großprior des deutschen Johanniterordens
 Theophrastus Bombast von Hohenheim, bekannt als Paracelsus (1493/1494–1541), Schweizer Arzt, Alchemist, Astrologe, Theologe und Philosoph

Siehe auch:
 Hohenheimer Gärten
 Schloss Hohenheim
 Universität Hohenheim
 Liste von Persönlichkeiten der Universität Hohenheim